Сподаренко — фамилия. Известные носители:

 Сподаренко, Иван Васильевич (1931—2009) — украинский журналист, политик и деятель культуры, Герой Украины.
 Сподаренко, Софья Константиновна (род. 1998) — российская пловчиха,